Opéra d’État, ou en allemand Staatsoper est un nom porté par plusieurs opéras :

 l'Opéra d'État de Berlin (Staatsoper Unter den Linden) ;
 l’Opéra d’État hongrois (Magyar Állami Operaház), à Budapest ;
 le Sächsische Staatsoper de Dresde, installé au Semperoper ;
 l’Opéra d'État de Hambourg (Hamburgische Staatsoper) ;
 l'Opéra de Hanovre (Staatsoper Hannover) ;
 l’Opéra d’État de Bavière (Bayerische Staatsoper), à Munich ;
 l’Opéra d’État de Prague (Státní opera Praha) ;
 l’Opéra d’État de Vienne (Wiener Staatsoper).